Гранаткін Борис Андрійович (1935–2008) — радянський боксер і тренер з боксу. Заслужений тренер СРСР.
 Гранаткін Валентин Олександрович (1908–1979) — радянський футболіст, хокеїст (з м'ячем та шайбою)
 Гранаткін Геннадій Іванович (1913–1990) — український радянський архітектор.